Table Rock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Table Rock (Missouri)
Table Rock (Nebraska)
Table Rock (Wyoming)